YME steht für:
 Flughafen Matane (IATA-Code), Flughafen von Matane, Québec, Kanada

yme steht für:
 Yameo (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Peba-Yagua-Sprache in Peru

Abkürzung